Макрин (Macrinus) е име на:

 Минуций Макрин, приятел на Плиний Млади, 1 век
 Марк Ноний Макрин, суфектконсул 154 г.
 Макрин, римски император 217-218 г.
 Сей Салусций Макрин, римски узурпатор през 227 г.; дъщеря му Салусция Орбиана се омъжва за император Александър Север